— провинция на юго-западе Вьетнама. Площадь составляет 4 049 км²; население на 2009 год — 1 066 402 человека. Плотность населения — 263,37 чел./км². Административный центр — город Тэйнинь.  

Родина религии каодай.

Административное деление 
В административном отношении делится на:
 город провинциального подчинения Тэйнинь,
 административные единицы первого порядка, города Чангбанг и Хоатхань,
 6 уездов: Бенкау, Тяутхань, Зыонгминьтяу, Гозау, Танбьен и Тантяу.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Провинции Вьетнама